Schoder ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Gottlieb Ferdinand Schoder (1817–1852), deutscher Politiker
 Josef Schoder (1900–1986), österreichischer Politiker
 Marianne Schoder (1903–1987), deutsche Glaskünstlerin
 Marie Gutheil-Schoder (1874–1935), deutsche Opernsängerin
 Matthias Schoder (* 1982), Schweizer Eishockeytorwart
 Thilo Schoder (1888–1979), deutscher Architekt